

Localités 
 Charny, commune française de la Côte-d'Or
 Charny, commune française de Seine-et-Marne
 Charny, commune française de l'Yonne
 Charny, quartier de la ville de Lévis, au Québec.

Personnalités 
 Geoffroi de Charny, chevalier français du 
 Israel Charny (né en 1931), psychologue spécialisé dans la recherche sur les génocides

Voir aussi 

Charny-le-Bachot, commune française de l'Aube
Charny-Orée-de-Puisaye, commune française de l'Yonne
Charny-sur-Meuse, commune française de la Meuse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France